Église de la Panagía, en , peut désigner plusieurs édifices religieux en Grèce ou à Chypre :

 Église de la Panagia Chalkeon à Thessalonique,
 Église de la Panagía Kanála, à Kythnos,
 Église de la Panagía Kapnikaréa à Athènes,
 Église de la Panagía Marmariótissa à Chalándri,
 Église de la Panagía Pantánassa à Athènes,
 Église de la Panagía Paraportianí, à Mykonos,
 Église de la Panagía Protothrónos, à Naxos,
 Église de la Panagía Theosképasti à Paphos (Chypre).